Druvan kan avse

 Druvan (livsmedelsföretag) – ett livsmedelsföretag
 Druvan (TV-program) – ett ungdomsprogram i svensk TV
 Druvan, Åland, sjö söder om Mariehamn

Se även
Druva